Roman Heart foi o nome artístico do ator estadunidense de filmes voltados ao public gay.

Usando o nome de Linc Madison, apareceu primeiramente no filme Flesh, após assinar contrato exclusivo com a Falcon Entertainment.

Heart na maioria das vezes auta como ativo em suas cenas.  
O ator participou de uma produção de alto orçamento de 20054 chamada Cross Country produzida pelo diretor e ex-ator Chris Steele, também pela  Falcon Studios. Heart foi capa da edição de julho de 2005 da revista Freshmen, sendo eleito Freshman of the Year para o ano de 2006. Em 2007, o ator apareceu apenas em "A Rising Star", produzido pela Ridgeline Films, onde o contracenou com Jason Ridge.

Heart vivia em West Hollywood, California após terminar o relacionamento de sete anos com o também ator adulto Benjamin Bradley. Em 2009, ambos criaram um blog comercial sobre a vida intima dos dois,  sendo incerto a sua continuação, já que o casal não esta mais junto.

A morte do ator de filmes de pornô gay, aos 33 anos, aconteceu no ano passado, 2019. Acontece que só agora a notícia veio a público. Quem descobriu e contou a público foi o colega de profissão Chad Hunt.

Videografia
Flesh
Super Soaked 2005
Heaven to Hell
Getting it in the End
Beefcake
Driver
Big Dick Club
Riding Hard
Dripping Wet - 2006
Rush and Release
Overtime
Dare
Hustle and Cruise
Ivy League
The Velvet Mafia Part 1 & part 2
Basic Plumbing 3
Cross Country Part 1 & part 2
Best Men: Part 1 - The Bachelor Party
A Rising Star
Winter Heat
Roman's Holiday
Malibu Heat
Burning Desires
Hot Property

Prêmios

Em 2005, na revista  Freshmen  como “Freshman of the Year 2005”
 GayVN Award &ndash de 2006 como “Best Newcomer”
 Grabby Award &ndash de 2006 como “Best Newcomer” (junto de Jason Kingsley)

Referências

Ligações externas
 

Naturais de Tacoma
Pessoas LGBT dos Estados Unidos
Atores pornográficos dos Estados Unidos